Dit is een overzicht van de voetballers die sinds 1997 wedstrijden hebben gespeeld voor het Catalaans elftal.

Bijgewerkt: 10 september 2022

Catalaanse internationals

Voetbal in Catalonië
Spelers
Catalaanse internationals vanaf 1997
Spelers